Себастьян Эррера Кардона (; ) — колумбийский футболист, защитник клуба МТК.

Клубная карьера 
Эррера — воспитанник клуба «Депортиво Перейра». 10 августа 2014 года в матче против «Тигреса» он дебютировал в колумбийской Серии B. Летом 2015 года Эррера перешёл в македонские «Работнички». 4 октября в матче против скопьевского «Металлурга» он дебютировал в чемпионате Северной Македонии. 20 февраля 2016 года в поединке против «Младости» из Царев двора Себастьян забил свой первый гол за «Работнички». 

Летом 2020 года Эррера перешёл в венгерский МТК. 14 августа в матче против «Ференцвароша» он дебютировал в чемпионате Венгрии. 21 августа в поединке против «Гонведа» Себастьян забил свой первый гол за МТК.

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Депортиво Перейра»